Perovići est un toponyme qui peut désigner :
Perovići, une localité de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Perovići, une localité de Croatie situé dans la municipalité de Kostrena, comitat de Primorje-Gorski Kotar.